Памятник пензенским милиционерам (Памятник Милиционеру, Памятник Участковому) — памятник в г. Пензе. Первый и единственный памятник в России, увековечивший участкового милиционера.

Открыт в День милиции — 10 ноября 2007 года. В открытии памятника принимали участие главком внутренних войск МВД России генерал армии Николай Рогожкин, губернатор Пензенской области Василий Бочкарёв и начальник Управления внутренних дел по Пензенской области Александр Гуляков.

Памятник представляет собой бронзовую статую советского участкового милиционера в служебной форме послевоенного образца.

Позади памятника, на полукруглом гранитном постаменте, выбита надпись:

ПЕНЗЕНСКИМ МИЛИЦИОНЕРАМ — ЗАЩИТНИКАМ ЗАКОНА И ПРАВОПОРЯДКА

У памятника проходят построения милицейских подразделений, церемонии награждения сотрудников органов внутренних дел Пензенской области, принимают присягу милиционеры.

Прототипом увековеченного милиционера стал известный пензенский участковый 1950—1960-х годов, капитан милиции Григорий Александрович Шелков.

Памятник установлен на улице Некрасова, в районе расположения зданий пензенского ОМОНа, ГИБДД и строящегося здания регионального Управления МВД РФ.

Авторы памятника: скульптор — Александр Саркисович Хачатурян, народный художник Калмыкии;
архитектор — Дмитрий Николаевич Димаков.

Ссылки 
 Прототипом памятника Милиционеру в Пензе стал Григорий Шелков , ГТРК «Пенза», 15 марта 2007 года.
 Грозу шпаны теперь отольют в бронзе, «Молодой ленинец» (Пенза), 27 марта 2007 года, № 13.
 Бронзовый милиционер на страже порядка, НТВ, 10 ноября 2007 года.
 В Пензе состоялось открытие первого в России памятника участковому , ГТРК «Пенза», 10 ноября 2007 года.
 В День милиции в Пензе открыт памятник сотрудникам милиции, официальный сайт МВД РФ, 10 ноября 2007 года.
 Хачатурян Александр (автор памятника) , телеканал «Экспресс» (Пенза), 2007 год.

Милиция
Милиционерам
Здания и сооружения, построенные в 2007 году в России
Бронзовые скульптуры
Скульптуры 2007 года
Скульптуры по алфавиту
2000-е годы в Пензенской области
2007 год в Пензенской области